Paris–Troyes ist ein französisches Straßenrad-Eintagesrennen.

Paris–Troyes wurde im Jahr 1910 zum ersten Mal ausgetragen. Seit 2005 ist es Teil der UCI Europe Tour und ist in die UCI-Kategorie 1.2 eingestuft. Das Rennen findet jährlich im März statt. Veranstalter ist der Radsportclub UV Aube. Das Rennen führt vom Département Seine-et-Marne nach Troyes.

Siegerliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Palmarès bei memoire-du-cyclisme.net
 Palmarès bei memoire-du-cyclisme.net

Eintagesrennen
Straßenradrennen in Frankreich
Sportveranstaltung in Troyes